Undici unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Adventure: 

  – fregata da 32 cannoni, varata nel 1646 e catturata dai francesi nel 1709.
  – vascello da 40 cannoni varato nel 1709 e radiato nel 1741.
  – vascello varato nel 1741 e radiato nel 1770.
  – cutter da 12 cannoni, varato nel 1763 e radiato nel 1768.
  – vascello da esplorazione, varato nel 1771 e affondato nel 1811.
  – vascello da 44 cannoni, varato nel 1784 e radiato nel 1816.
 HMS Adventure – nave da trasporto varata nel 1809 come , rinominata Adventure nel 1821 e radiata nel 1853.
 HMS Adventure – nave deposito varata nel 1855 come , rinominata Adventure nel 1857 e radiata nel 1877.
  – cannoniera fluviale varata nel 1891 e radiata nel 1921.
  – esploratore della classe Adventure, varato nel 1904 e radiato nel 1920.
  – posamine varato nel 1924 e radiato nel 1947.